Esistono più comuni francesi con questo nome

 Cézac – Gironda
 Cézac – Lot